Тумасов — русская фамилия. Известные носители:

 Тумасов, Борис Евгеньевич (1926—2017) — советский, затем российский историк и педагог, писатель.
 Тумасов, Игорь Юрьевич (род.1963) — украинский дипломат.